Елизавета Савельевна Березанская (урожд. Ангеницкая) (—13 декабря 1969) — советский , математик-методист, член КПСС (с 1936 г.), кандидат педагогических наук (1938).

Биография 
Родилась  года в Майкопе.

В 1914 году окончила физико-математическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге и стала одной из первых женщин — учителей математики. В 1915—1918 года преподавала на Бестужевских курсах астрономию. 

С 1920 года работала в Москве: в школе-коммуне им. П. Н. Лепешинского (до 1941), АКБ им. Н. К. Крупской (1922—1936), Московском городском педагогическом институте (1932—1941), НИИ политехнического образования (1933—1940), МГПИ им. В. И. Ленина (1943—1965).

Принимала участие в создании методики преподавания арифметики в средних школах. Её «Сборник задач по арифметике» (1933) был принят в советской школе как основной, а «Методика арифметики» (1934) стала пособием для учителей; обе книги были переведены на многие иностранные языки.

Являлась одним из первых авторов программы по методике преподавания математики для педагогических вузов. Инициировала внедрение в школьную практику системы устных упражнений как средства формирования интереса к математике, развития мышления учащихся. Разработала методику преподавания таких областей программы по математике, как «Арифметический корень», «Иррациональные уравнения» и др. Является одним из авторов сборника задач и упражнений по алгебре (1949), тригонометрии (1951, 1952), геометрии (1959, 1962) и стереометрии (1964).

Автор школьных учебников, изданных десятками миллионов экземпляров.

Награждена орденом Ленина, значком Отличник народного просвещения, медалью имени К. Д. Ушинского.

В 1965 году вышла на пенсию. Умерла 13 декабря 1969 года.

Библиография 
 Березанская Е. С. Тригонометрические уравнения и методика их преподавания — Москва: Учпедгиз, 1935
 Березанская Е. С., Прочухаев В. Измерение школьной успеваемости по математики. Дроби в 5 и 7 классах: Учпедгиз, 1935
 Березанская Е. С., Маргулис А. Я. Письменные контрольные испытания по математике в X классе весной 1937 года. — 1938‍
 Березанская Е. С. и др. К вопросу об испытаниях по математике. — 1939
 Березанская Е. С. О составлении уравнений из условий задач. — 1940
 Березанская Е. С., Нагибин Ф. Ф. Сборник вопросов и упражнений по алгебре и тригонометрии: сборник задач и упражнений — Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1955
 Березанская Е. С. Методика арифметики : пособие для учителей: методическое пособие — Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1955
 Методика арифметики: Пособие для учителей [сред. школы]. — 5-е изд., перераб. — Москва : Учпедгиз, 1955. — 542 с. : ил.;
 Сборник задач и упражнений по арифметике: Для 5 класса неполной сред. и сред. школы : Утв. НКП РСФСР. — 8-е изд. — Москва : Учпедгиз, 1940 (Ленинград). — 264 с.;
 Сборник задач и упражнений по арифметике: Для 5-го и 6-го классов семилет. и сред. школы. — 20-е изд. — Москва : Учпедгиз, 1953. — 288 с.;
 Számtani gyakorlatok és feladatok gyűjteménye / Berezanszkaja. — Budapest : Közoktatásügyi kiadóvállalat, 1952. — 320 с. : ил. — (Szocialista nevelés könyvtára; Sz. 43).

Литература 
 Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. /Гл. ред. В.В. Давыдов. — : «Большая Российская энциклопедия», 1991. — Т. 1. — С. 82.
 Жаров С. В. Педагогическое наследие профессора Е. С. Березанской и современное начальное образование // Математическое образование. Вып. 1(77). — 2016. — С. 44—48.
 Чернецов М. М. Жизнь в школе и для школы. (К 80-летию со дня рождения Е. С. Березанской) // Математика в школе. — 1969. — № 6;
 Мишин В. И., Чернецов M. M. К 100-летию Е. С. Березанской // Математика в школе. — 1990. — № 1.

Ссылки 
 Елизавета Савельевна Березанская

Умершие в Москве
Женщины-математики СССР
Слушательницы Бестужевских курсов
Преподаватели Бестужевских курсов
Преподаватели Московского городского педагогического университета
Преподаватели МПГУ
Члены КПСС
Кандидаты педагогических наук